De Open Franse Tenniskampioenschappen in 2005 bij de mannen werden voor de 104e keer gehouden. De Spanjaard Rafael Nadal versloeg de Argentijn Mariano Puerta met 6-7(6), 6-3, 6-1, 7-5 in de finale en won hiermee de titel.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Finaleronde

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2005